

Patronyme

 (1941-), cycliste portugais.
Kristina Valada-Viars (?-), actrice de cinéma et de théâtre américaine.
Quentin d'Aram de Valada (1987-), joueur de rugby à XV français.
Patronyme portugais
Homonymie de patronyme